Matarraña (rivier), een rivier in Spanje
Matarraña (comarca), een comarca in de Spaanse regio Aragón